Mario Losada puede referir a:
Mario Losada, gobernador de la provincia argentina de Misiones entre 1963 y 1966.
Mario Losada, hijo del anterior, senador nacional por Misiones, Presidente de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina entre 2000 y 2001.